Рейчел Макквіллан і Ліза Макші були чинними чемпіонками, але програли в першому колі парі Керрі-Енн Г'юз і Алісія Молік.

Кара Блек і Олена Лиховцева виграли титул, перемігши у фіналі пару Кімберлі По-Мессерлі і Наталі Тозья з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 DFS Classic 2001 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page
 ITF doubles qualifying results page

DFS Classic, парний розряд
Парний розряд